Wall of Sound, também chamado de Spector Sound, é uma fórmula de produção para gravações de música pop e rock desenvolvida por Phil Spector na década de 1960. O intento era de criar uma estética de som densa, reverberada e com muitas camadas que soasse bem em aparelhos de rádio AM e jukeboxes, bastante populares à época. A fórmula foi tipificada por meio do uso de várias guitarras, entre elétricas e acústicas, sincronizadas em uníssono, com arranjos instrumentais tocados por um grande número de músicos, em proporções similares às de uma orquestra, e da gravação do resultado composto com o auxílio de uma câmara de eco.

Técnicas musicais
Gravação
Produção de som
Produção musical